Toponímia:
 Estat Falcón, estat de Veneçuela amb capital a Coro  
 Municipi Falcón, municipi a l'Estat Falcón, Veneçuela 
 Biografies:
 Andrea Falcón (Arucas, Gran Canària, 1997), futbolista espanyola que pot jugar com a lateral o extrem  
 César Falcón (Lima, 1892 - 1970), escriptor, periodista i polític peruà 
 Emilia Falcón y Marín (Madrid, ?– 1867), pintora espanyola
 Iris Falcón (1973), jugadora de voleibol del Perú, internacional amb la selecció femenina de voleibol
 Lidia Falcón (Madrid, 1935), advocada i periodista feminista 
 Rubén Falcón Mínguez (Saragossa, 1977), futbolista aragonès que ocupa la posició de porter